Niemcy:
 Bettenfeld – dzielnica Rothenburg ob der Tauber
 Bettenfeld – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich